СВЧ-электроника — электронные приборы, компоненты и изделия, работающие в СВЧ-диапазоне.
 СВЧ-лампа
 СВЧ-диод
 СВЧ-транзистор

 материалы
 Нитрид галлия (GaN)

См. также 
 Радиолокационная станция